Boone County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Boone County (Arkansas)
 Boone County (Illinois)
 Boone County (Indiana)
 Boone County (Iowa)
 Boone County (Kentucky)
 Boone County (Missouri)
 Boone County (Nebraska)
 Boone County (West Virginia)